Karel IX. (27. června 1550 Saint-Germain-en-Laye – 30. května 1574 Vincennes) byl francouzský král z rodu Valois-Angoulême vládnoucí v letech 1560–1574. Jeho otcem byl král Jindřich II. z rodu Valois, matkou Kateřina Medicejská z rodu Medici. Jeho manželkou se stala habsburská princezna Alžběta; svatba v zastoupení se uskutečnila v roce 1569. Alžběta mu dala jediné legitimní dítě – dceru Marii Alžbětu (1572).

Život 
Karel, který se ujal vlády po smrti svého churavého bratra Františka II., žil ve složité době náboženských (hugenotských) válek, jež rozštěpily celou Francii. Vzhledem ke své nezletilosti stál nejprve pod poručnictvím královny vdovy Kateřiny Medicejské (podporující katolíky), později však pod vlivem hugenotského předáka admirála Colignyho inklinoval spíše k protišpanělskému protestantskému táboru než ke katolické straně vedené svými příbuznými Guisy. Kateřina Medicejská ho nakonec donutila, aby dal souhlas ke krvavé lázni (tzv. Bartolomějské noci), při níž byli přední hugenoti včetně Colignyho v Paříži povražděni. Po smrti Karla IX. nastoupil na trůn jeho bratr Jindřich III.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura 
 
 MERLE, Robert: Mé dobré město Paříž

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois-Angoulême
Francouzští králové
Vévodové z Angoulême
Francouzští princové
Orleánští vévodové
Katoličtí panovníci
Osobnosti Ancien Régime
Rytíři Řádu zlatého rouna
Rytíři Podvazkového řádu
Osobnosti francouzských náboženských válek
Narození v roce 1550
Narození 27. června
Narození v Saint-Germain-en-Laye
Úmrtí v roce 1574
Úmrtí 30. května
Úmrtí ve Vincennes
Zemřelí na tuberkulózu
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Muži